Атрофанеура Семпера () — дневная бабочка семейства парусники (Papilionidae).

Описание 

Размах крыльев 12—15 см. Передние крылья самца узкие, удлинённые. У самки более широкие. Крылья самца с верхней стороны однотонные, чёрные, на внутренней стороне нижних крыльев находится относительно крупное поле кремово-коричневатого цвета. С нижней стороны задних крыльев находятся ярко-красные пятна с чёрными глазками внутри.
Тело красное.

Самка крупнее самца. Основной фон крыльев — тёмный. На верхнее стороне передних крыльев находится
крупное поле со светлым напылением между жилками. Задние крылья с зубчатым наружным краем, с коротким хвостиком. На нижних крыльях находятся перевязи из кремово-белых и розоватых серповидных пятен. Такой же рисунок дублируется на нижней стороне, но пятна окрашены ярко-розовым цветом и занимают почти половину крыла.

Подвиды 
Описано несколько островных изолированных подвидов, которые незначительно различаются между собой, в первую очередь размерами и оттенками красных пятен на нижней поверхности крыльев. В наибольшей степени выделяется подвид A. semperi melanotatus с острова Палаван голова, грудь и брюшко которого не красные, а чёрные.

 Atrophaneura semperi albofasciata [Semper, 1892]
 Atrophaneura semperi aphthonia [Rothschild, 1908]
 Atrophaneura semperi baglantis [Rothschild, 1908]
 Atrophaneura semperi imogene [Schröder & Treadaway, 1979]
 Atrophaneura semperi justini [Page & Treadaway, 2003]
 Atrophaneura semperi lizae [Schröder & Treadaway, 1984]
 Atrophaneura semperi melanotus [Staudinger, 1889]
 Atrophaneura semperi sorsogona [Page & Treadaway, 1996]
 Atrophaneura semperi supernotatus [Rothschild, 1895]

Ареал 
Встречается на Филиппинах.

Кормовые растения гусениц 
Растения семейства Aristolochiaceae (Кирказоновые).

Примечания

Литература 
 Каабак Л. В., Сочивко А. В. Бабочки мира. — М.: Аванта+, 2003. ISBN 5-94623-008-5.

Ссылки 
 Atrophaneura semperi

Парусники
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1861 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей